Фушеку́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Фушекур — в департаменте Верхняя Сона.
 Фушекур — в департаменте Вогезы.